Teru es un nombre artístico utilizado por: 

 Teruhiko Kobashi, músico y cantante japonés.
 Teru, guitarrista japonés.